De Locomotief первая газета, издаваемая в Семаранге в эпоху голландской Ост-Индии. Основана в 1845 году Питером Брушофтом, этическим политическим деятелем.

Изначально газета называлась Semarangsch Nieuws en Advertentieblad. В 1863 году после появления в Семаранге первого поезда он был переименован в De Locomotief (Локомотив).

Газета была закрыта во время Второй мировой войны, но в 1947 году ежедневная De Locomotief вновь появилась.

Газета на голландском языке цитировалась за пределами Индонезии в 1950-х годах как источник информации по вопросам войны за независимость Индонезии.

В 1956 году газета была закрыта, здание, где она располагалась, после ремонта перешло к банку Буми Дая.

Значительная часть тиража газеты снята на микрофильмы.

Материалы газеты использовались для обзора событий, произошедших в эпоху Нидерландской Ост-Индии.

Даты 
 Открыта: январь 1864 г.
 Приостановлена: март 1940 г.
 Повторно открылась: сентябрь 1947 г.
 Закрыта: 1955 г.

Примечания

Ссылки 
 De Locomotief in Worldcat.

Средства массовой информации Индонезии
Семаранг
Печатные издания, возникшие в 1845 году
Появились в 1845 году в Индонезии